Институционализам се може односити на:
 Институционална политичка економија
 Нови институционализам
 Нова институционална политичка економија
 Историјски институционализам
 Институционализам у међународним односима.